Folgende Diskografie listet die Tonträgerveröffentlichungen des Musiklabels Frohe Botschaft im Lied auf. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Singles

Katalognummern 45.000 ff. / 65.000 ff. / 75.000 ff. 
Legende:

X = Erstausgabe, bzw. Relation einer Wiederveröffentlichung zum Original ungeklärt
O = Unveränderte Original-Wiederveröffentlichung unter verändertem Präfix in Katalognummer
N = Neuaufnahme, Remake einer Single mit den gleichen Musiktiteln und Interpreten
R = Remix, Wiederveröffentlichung als Neuabmischung der Erstausgabe

Single-Nr. 000–100

Single-Nr. 101–200

Single-Nr. 201–300

Single-Nr. 301–400

Single-Nr. 401–500

Single-Nr. 501–599

Single-Nr. 601–700

Single-Nr. 801–900

Single-Nr. 901–999

Katalognummern 61.000 ff. 
Von 1966 bis 1974 erschienen ab 61.000 fortlaufender Katalognummerierung die Singles des Sublabels Songs der Frohen Botschaft.

Single-Nr. 000–099

Single-Nr. 100–199

Single-Nr. 200–299

EPs und LPs

Alben

Linie LP (9)33 / MC (9)60 / CD (9)38

Katalognummern 2.000 ff.

Nr. 000–099

Nr. 200–299

Nr. 500–599

Katalognummern 15.000 ff. 
EPs der Reihe Young Live:

EP-Nr. 15.000 ff.

Echos de la joie 
Im französischen Sublabel Echos de la joie, auch in Kleinbuchstaben abgekürzt zu ej, ansässig in Straßburg, 17. Route de Schirmeck, erschienen französischsprachige Parallelausgaben diverser Instrumental-Schallplatten sowie eigens dafür in französischer Sprache aufgenommene Musiktitel.

Sonstige Veröffentlichungsformate

Ton-Grußkarten (Katalognummern 16.000 ff.)

Fremdsprachige Missionsschallplatten 
Katalognummern 36.000 ff. für 25-cm-Schallplatten sowie 40.000 ff. für Singles

36.000 ff.

40.000 ff. 

Label-Diskografie